

Парадеєво — село, Ічалківський район, Мордовія
 Парадеєво — село, Шарлицький район, Оренбурзька область